Alanina aminotransferase — enzima também chamada transaminase glutâmico pirúvica
Teoria Geral do Processo — ramo do direito

Desambiguações de siglas